Batlug je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Gračišće, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 142 stanovnika te 42 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji